Les élections générales sud-africaines du 26 au  sont les premières élections non raciales au suffrage universel de l'histoire du pays. Elles débouchent sur la mise en place du premier gouvernement non racial et l'élection du premier président noir d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Elles interviennent dans le contexte de l'entrée en vigueur de la constitution sud-africaine provisoire de 1993.

Changements institutionnels 
Ces élections interviennent dans le cadre d'une constitution provisoire adoptée en 1993 au bout du processus de négociation entre le gouvernement de Klerk, le parti national, le congrès national africain et une vingtaine d'autres partis et gouvernements locaux sud-africains. 

Selon cette constitution qui organise les premières élections nationales non raciales et non ségrégués de l'histoire du pays, le parlement tricaméral est remplacé par un nouveau parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale (400 sièges) et le Sénat (90 sièges). 

Le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, en vigueur depuis 1910, est abandonné et remplacé par un mode de scrutin proportionnel plurinominal : que ce soit au niveau national ou provincial, les électeurs ne votent plus par circonscription électorale mais votent désormais pour un parti. Les sièges sont ensuite attribués aux différents partis proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues. Les candidats élus sont ceux figurant dans chacune des listes dans leur ordre d'apparition. Dans ce système, le parti est mandataire du siège et non l'élu. 

La plupart des prisonniers, sauf ceux condamnés pour viol ou vol avec circonstances aggravantes, purent participer à ces élections y compris les Sud-Africains résidant à l'étranger. 

Les élections à l'Assemblée nationale s'effectuent en même temps que celles dans les neuf parlements provinciaux (chaque province comprend un parlement unicaméral). Ce sont ces parlements provinciaux qui élisent ensuite proportionnellement les sénateurs.

Campagne électorale 
Le congrès national africain, assuré de remporter les élections, s'engage à bâtir une Afrique du Sud non raciale, égalitaire et sociale donnant la priorité dans son programme à l'éducation, au logement, à la santé et à la lutte contre la pauvreté. 

De son côté, le parti national se pose en garant de l'ordre public, de l'économie de marché, de la protection des  droits culturels et des minorités. Son objectif est de monopoliser le vote des blancs, de marginaliser les partisans du volkstaat afrikaner, de remporter la majorité des votes des populations coloureds et indiennes et d'effectuer une percée dans l'électorat noir conservateur. 

Pour sa part, l'Inkatha, inscrite tardivement dans la campagne, prône la liberté d'entreprise, la lutte contre la corruption et se donne comme objectif de s'emparer de la province du KwaZulu-Natal et de dominer le vote zoulou.

Le Front de la liberté, qui représente la droite afrikaner et les partisans du Volkstaat, est le seul représentant de ce courant politique qui a accepté de participer aux élections alors que le parti conservateur et le parti national reconstitué appellent à leur boycott. Parti communautaire, le front de la liberté s'adresse principalement aux Afrikaners conservateurs qu'il souhaite détourner de toute voie non pacifique pour atteindre l'objectif de la création d'une province à dominante afrikaans. Plus globalement, il se pose en défenseur des droits culturels et linguistiques de la minorité afrikaner. 

Le parti démocratique, héritier des partis politiques d'opposition à l'apartheid, met l'accent sur les valeurs individuelles et la défense de l'économie de marché. Il est menacé dans son existence par le recentrage du parti national sur ses thèmes de prédilection et par le fait que ce qui faisait son ciment électoral (l'opposition à l'apartheid), n'existe plus. 

Le Congrès panafricain d'Azanie promet de libérer totalement la population noire d'Afrique du Sud de l'oppression et de l'exploitation des blancs et des capitalistes. 

D'autres partis plus ou moins communautaires ou régionaux participent figurent parmi les 19 partis appelés à concourir.

Résultats nationaux 

Les résultats officiels des premières élections multiraciales sud-africaines furent publiés début mai 1994. Les sud-africains avaient voté pour élire leurs représentants au parlement et dans les conseils provinciaux. À cette fin, 9 nouvelles provinces avaient été constituées à la place des 4 anciennes, réintégrant les dix bantoustans indépendants ou autonomes: 
 Le Congrès national africain (ANC) remporta 63 % des voix nationales soit un peu moins des 2/3 nécessaires pour élaborer et voter seul la future constitution et 7 des 9 nouvelles provinces. 
 Le Parti national (NP) arriva en second avec 20,5 % des voix, essentiellement celles des blancs, des métis et des indiens. Grâce aux métis d'ailleurs, le NP remporta la province du Cap occidental avec 59 % des voix et échoua de justesse dans la province du Cap-du-Nord avec 40 % des voix (contre juste 49 % à l'ANC). 
 L'Parti Inkatha de la liberté (IFP) obtint 10 % des voix et une représentation provinciale presque uniquement au KwaZulu-Natal avec 50 % des voix obtenus malgré la fraude électorale observée. 
 Le Front de la liberté (FF) parvint à atteindre 2,8 % des suffrages n'obtenant qu'un peu moins de la moitié des voix traditionnels du parti conservateur (soit  au lieu de 1 million). Cet électorat soit avait préféré voter « utile » et donc pour le NP soit s'était réfugié dans l'abstention comme l'encourageait le parti conservateur. 
 Le Parti démocratique (DP) arriva en  avec 1,8 % des voix essentiellement au Cap et à Johannesburg. 
 L'extrême gauche était laminée.

Un gouvernement d'unité nationale est mis en place comprenant l'ANC, le NP et l'IFP, c'est-à-dire les partis ayant obtenu plus de 5 % des voix.

Le 10 mai, Nelson Mandela est élu Président de la République par le parlement. Son intronisation a lieu à Pretoria en présence de représentants du monde entier dont le vice-président américain, Al Gore et le chef d'État cubain, Fidel Castro. Mandela nomme Thabo Mbeki comme premier vice-président et Frederik de Klerk comme second vice-président. L'un représente l'ANC, l'autre la minorité blanche qui domine encore le monde des affaires. Le premier gouvernement multiracial à majorité ANC comprend également plusieurs ministres du NP dont l'inamovible Pik Botha, qui passe des affaires étrangères au ministère des ressources et de l'énergie, et quelques ministres de l'IFP dont Mangosuthu Buthelezi nommé aux affaires intérieures.

Résultats à l'assemblée nationale

Résultats au Sénat par siège

Résultats dans les assemblées provinciales 
Chacune des neuf nouvelles provinces d'Afrique du Sud comprend un parlement unicaméral. Six de ces provinces sont remportées confortablement par le congrès national africain : 
 le Northern Transvaal (91,63 % pour l'ANC) 
 le Cap oriental, regroupant notamment les anciens Ciskei et Transkei avec les zones urbaines de Port Elizabeth, East London et la région de Graaff-Reinet (84,35 % pour l'ANC)
 la Nord-Ouest, regroupant le Transvaal de l'ouest, le Bophuthatswana et une partie du Cap nord-est (83,33 % pour l'ANC)
 l'Eastern Transvaal (80,69 % pour l'ANC) 
 l'État libre d'Orange (76,65 % pour l'ANC) 
 la région de Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging, au cœur de l'ancien Transvaal (57,60 % pour l'ANC) 

La province du Cap du Nord, à majorité coloured, passe sous la domination de l'ANC (49,74 %) qui obtient cependant de justesse la moitié des sièges au parlement local (15 sur 30). L'opposition disposant globalement du même nombre de sièges (15 sur 30), l'ANC est obligé de devoir composer avec les autres forces politiques du parlement provincial, notamment le parti national (40,48 % et 12 sièges) qui réussit au Northern Cape sa percée dans l'électorat de couleur. 

Deux provinces échappent au congrès national africain : 
 Le Cap occidental, à majorité coloured, remportée par le parti national (53,25 % des voix). Dans cette province où les noirs sont aussi devancés démographiquement par les blancs, le parti national obtient le soutien majoritaire et crucial d'une nette majorité de la population coloured de langue afrikaans. 
 Le KwaZulu-Natal, à majorité zoulou, est remportée par l'Inkhata. 

À la suite des accords négociés dans le cadre de la mise en place de la constitution intérimaire, les exécutifs provinciaux qui se mettront en place accueilleront des représentants parlementaires des partis minoritaires significatifs.

Cap-Oriental

État libre d'Orange

Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging

KwaZulu/Natal

Transvaal-oriental

Province du Nord-Ouest

Province du Cap-Nord

Transvaal-nord

Cap-Occidental

Notes et références

Articles connexes 
Jour de la Liberté

Liens externes 
  The South African general elections: 1994, SAHO
  Elections in South Africa, African elections Database
  Élections à l'assemblée nationale sud-africaine
  Résultats détaillés
  Élections 1994 sur SAHO

1994
Afrique du Sud
1994 en Afrique du Sud
Politique en avril 1994